La route nationale 260 peut désigner :
 Route nationale 260 en Espagne 
 Route nationale 260 en France

Voir aussi